Santa Fe – Argentína  Santa Fe tartományának fővárosa
 Santa Fe – az Amerikai Egyesült Államok Új-Mexikó tagállamának fővárosa
 Santa Fé de Bogotá – Kolumbia fővárosa
 Santa Fe (Andalúzia) – község Spanyolországban, Granada tartományban
 Santa Fe – Bogotá egyik kerülete
 Santa Fe – Argentína egyik tartománya
 Santa Fe – Ensenada község egyik települése Mexikóban
 Santa Fe – Torreón község egyik települése Mexikóban, Coahuila államban
 Santa Fe, település Mexikóban, a Szövetségi Körzetben